Mattenklott ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Mattenklott (1942–2023), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Caroline Torra-Mattenklott (* 1969), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Franz Mattenklott (1884–1954), deutscher General der Infanterie
 Gert Mattenklott (1942–2009), deutscher Literaturwissenschaftler
 Gundel Mattenklott (* 1945), Literatur- und Erziehungswissenschaftlerin